Gilson Hidetaka Fukushima, mais conhecido como Gilson Fukushima, é um violinista, guitarrista, compositor e arranjador, natural de Umuarama, interior do estado do Paraná.

Arranjadores do Rio Grande do Norte
Brasileiros de ascendência japonesa
Compositores do Rio Grande do Norte
Guitarristas do Rio Grande do Norte
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Umuarama
Violinistas do Rio Grande do Norte